Анна Михайловна Кнороз (в девичестве Чуприна) (род. 30 июля 1970 года) — советская и российская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров с барьерами. На Чемпионате Европы среди юниоров 1989 года установила рекорд СССР. Чемпионка мира 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата Европы 1994 года. Участница Олимпийских игр 1996 года. Чемпионка Спартакиады народов СССР 1991 года. Пятикратная чемпионка России (1992, 1993, 1994, 1997, 1998). Мастер спорта СССР международного класса. Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Анна Михайловна Чуприна родилась 30 июля 1970 года в г. Москва. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.

Тренировалась под руководством Валентина Маслакова.

В 1991 году вышла замуж за спринтера, мастера спорта международного класса Алексея Кнороза (27.03.1963 - 26.12.2021). Есть две дочери — Полина (род. 1999) и Мария (род. 2004).

Работает учителем физической культуры в средней школе № 5 имени Карла Мая. г. Санкт-Петербурга.

Основные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 
 

Бегуны с барьерами СССР
Бегуны с барьерами России
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты Санкт-Петербурга
Выпускники Университета имени Лесгафта